Un brasseur ou  maître brasseur est un fabricant de bière.

Patronyme 

 Brasseur de Bourbourg (1814-1874), missionnaire et archéologue français ;
 Hubert Brasseur (1823-1890), personnalité politique belge ;
 Lucien Brasseur (1878-1960), sculpteur français ;
 Élisabeth Brasseur (1896-1972), chef de chœur française ;
 Maurice Brasseur (1909-1996), personnalité politique belge et militant wallon ;
 Jean Brasseur-Kermadec (1914-1992), résistant, compagnon de la Libération, vice-amiral d'escadre ;
 André Brasseur (1939-), musicien belge ;
 Anne Brasseur (1950-), personnalité politique luxembourgeoise ;
 Félix-Marie Brasseur (1952-), meneur d’attelage belge ;
 Isabelle Brasseur (1970), patineuse artistique québécoise ;
 Pierre Brasseur (1974-), écrivain français ;
 Pierre Brasseur (1980-), navigateur français ;
 Sébastien Brasseur (1985-), archer français ;
 Hélène Brasseur (2002-), joueuse belge de hockey sur gazon.

Pseudonyme Brasseur  
Le pseudonyme ou nom de scène Brasseur est utilisé par deux familles françaises du monde du spectacle, non apparentées entre elles.

Famille Dumont 
 Jules Alexandre Victor Dumont dit Jules Brasseur (1828-1890), acteur comique et chanteur, directeur de troupe, fondateur et directeur du théâtre des Nouveautés, père de :
Jules Cyrille Albert Dumont dit Albert Brasseur (1860-1932), comédien de théâtre et d'opérette.

Famille Espinasse 
 Pierre Albert Espinasse dit Pierre Brasseur (1905-1972), acteur français, qui a choisi le nom de famille de sa mère Germaine Nelly Brasseur (1887-1971), elle-même actrice, comme nom de scène, père de : 
 Claude Pierre Espinasse dit Claude Brasseur (1936-2020), acteur français, père de : 
 Alexandre Pierre Thomas Espinasse dit Alexandre Brasseur (né en 1971), acteur français.

Toponyme 

 Château des Brasseurs, château français en Lorraine ;

Autres 

 Chorale Élisabeth Brasseur, ensemble vocal français.

Voir aussi 
 

Patronyme belge
Patronyme français